Quetzalcoatlus (du nom du dieu aztèque Quetzalcoatl) est un genre éteint de ptérosaures de la famille des azhdarchidés. Il vivait à la fin du  Crétacé supérieur (Maastrichtien supérieur) en Amérique du Nord (Montana, Texas), il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce, l'espèce type, est décrite : Quetzalcoatlus northropi.

Une seconde espèce possible, de plus petite taille, découverte au Texas, n'a pas encore reçu de nom Quetzalcoatlus sp., dans l'attente de la découverte de restes fossiles plus diagnostiques.

Découvertes 
Des premiers fossiles incomplets de Quetzalcoatlus ont été trouvés en 1971 par  dans le parc national de Big Bend au Texas et comprenaient quelques os du bras.

La nature de ces fossiles est sujette à discussion : en effet, les spécimens découverts se trouvaient près d'autres spécimens de Quetzalcoatlus plus petits que les originaux mais plus complets que ces derniers, par conséquent il est difficile de déterminer s'il s'agit de jeunes spécimens de Quetzalcoatlus ou d'une espèce distincte et plus petite que Quetzalcoatlus northropi.

Description

Taille 
Quetzalcoatlus est l'un des plus grands ptérosaures connus avec Arambourgiania et Hatzegopteryx.
Sa taille est difficile à évaluer en l’absence de fossiles complets et d'animaux actuels pouvant servir de référence pour de telles estimations.

Lors de sa découverte et description en 1975, les premières estimations de son envergure atteignaient presque  en faisant 
la moyenne de trois hypothèses à 11, . En 1981, l'inventeur du genre, Douglas A. Lawson, révise fortement à la baisse son évaluation avec une envergure de . En effet, il s'est avéré que les Azhdarchidae étaient munis d'ailes bien plus courtes que prévu. En 2010, Mark Witton et ses collègues l'évaluent entre . Sur ses pattes arrière, sa hauteur au niveau des épaules serait de plus de .

La masse de l'animal a été initialement considérée comme très modeste au regard de la taille de l'animal, de l'ordre de .
Paul Gregory en 2002, et la plupart des estimations publiées depuis les années 2000, fournissent des valeurs sensiblement plus élevées entre .

Crâne 
Les restes de crâne ne sont connus que pour les petits spécimens de Quetzalcoatlus sp. découverts au Texas, qui appartiennent peut-être à une autre espèce. Ils montrent que l'animal possédait un long bec pointu et tranchant.
Le crâne était surmonté d'une crête osseuse, dont on ne connait pas bien ni la forme, ni la taille. Pour Q. sp., le crâne était porté par un cou mesurant 1,5 mètre, suggérant un long cou de presque 3 mètres pour Q. northropi.

Corps 
Comme tous les ptérosaures, Quetzalcoatlus présentait sûrement une « fourrure » de pycnofibres.

Alimentation 
L'animal est aussi caractérisé par un museau effilé et édenté, qui laisse un peu perplexe. On s'interroge encore sur son régime alimentaire, d'autant que ses restes fossilisés ont été trouvés dans les terres, et non près de la mer. Il est possible qu'il utilisait les courants ascendants pour planer au-dessus des terres jusqu'à trouver une carcasse, comme les vautours actuels. D'autres pensent qu'il pouvait attraper des proies dans les eaux douces, capturer de petits vertébrés sur terre, ou présenter un régime alimentaire mixte proies-carcasses.

Mobilité 
On pense maintenant qu'il était capable de décoller du sol (et pas obligatoirement d'une falaise, comme on le pensait auparavant), qu'il pouvait développer un vol battu, et qu'il marchait à quatre pattes sur la terre ferme, avec cependant le corps assez relevé. L'hypothèse de la marche quadrupède est notamment confirmée par la découverte de séries d'empreintes de ptérosaures.

Classification 

Le cladogramme ci-dessous, établi par Andres et Myers en 2013, montre la position de Quetzalcoatlus parmi les Neoazhdarchia :

{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
|label1= Neoazhdarchia 
|1={{clade
            |1=
            |2={{clade
               |label1= Chaoyangopteridae 
               |1=
               |2={{clade
                  |1=Radiodactylus langstoni
                  |label2= Azhdarchidae 
                  |2={{clade
                     |1=Azhdarcho lancicollis
                     |2={{clade
                        |1=TMM 42489 (Wellnhopterus brevirostris)
                        |2={{clade
                           |1=Zhejiangopterus linhaiensis
                           |2={{clade
                              |1=Arambourgiania philadelphiae
                              |2=Quetzalcoatlus northropi
                              |3=Quetzalcoatlus lawsoni}} }} }} }} }} }} }} }}

 Galerie 

 Dans la culture populaire Quetzalcoatlus est principalement connu pour être l'un des plus grands animaux volants de toute l'histoire de la Terre. Par conséquent, l'animal a eu le droit à de nombreuses apparitions dans des documentaires spécialisés sur les dinosaures, bien qu'il n'appartienne pas à ce groupe. 

 Quetzalcoatlus est au centre du film Épouvante sur New York (1982). Si l'animal présenté est décrit comme tel, la créature en question est en exacte opposition avec la réalité, même dans le contexte scientifique de l'époque. Il est ainsi davantage représenté tel un dragon ou un griffon sans plume qu'un ptérosaure, avec quatre pattes et une paire d'ailes, un corps massif et un long cou surmonté d'une petite tête avec un bec court.

 Sa première vraie apparition, dans l'émission de la BBC Sur la terre des dinosaures (1999) est marquée par des erreurs, car il apparaît avec un cou très court, de grandes ailes, un museau non pointu, une toute petite crête à l'arrière du crâne, une absence de pycnofibres et surtout des dents. Le film d'animation dérivé de la série, Sur la terre des dinosaures (2013), présente un modèle plus correct scientifiquement, malgré une tête et un cou encore trop courts, ainsi qu'une absence de pycnofibres. Dans le film, il n'est d'ailleurs pas nommé d'après son nom de genre mais d'après le nom de son groupe, les ptérosaures.

 Quetzalcoatlus apparaît dans le jeu vidéo Ark: Survival Evolved (2015) où il est l'un des plus grands animaux volants du jeu. On peut le chevaucher au moyen d'une selle ou installer une plate-forme sur son dos transformant ainsi l'animal en moyen de transport en commun ou en base de combat aérien. Il est également très rare (4 à 5 maximum par serveur) et est dépeint comme ne posant jamais pied à terre (en réalité, il le fait une fois tous les jours 5 jours en jeu), le rendant ainsi extrêmement difficile à apprivoiser.Quetzalcoatlus est plusieurs fois apparu en tant que figurine dans la franchise Jurassic Park, bien que de manière incorrecte la plupart du temps, jusqu'à récemment. Deux Quetzalcoatlus apparaissent dans un court teaser non-officiel du film Jurassic World (2015), l'un d'eux attrapant un surfeur pour le donner à l'autre. Il apparaît aussi dans plusieurs jeux de la franchise, comme Jurassic World : Le Jeu (2015) sur Android et Jurassic World Alive (2018) sur mobile.

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Articles connexes 
 Ptérosaures
 Arambourgiania Hatzegopteryx''

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1975